Italiaans handbalteam (mannen)
 Italiaans handbalteam (vrouwen)